Ya’an Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yucheng Qu, härad, Sichuan, 
 Ya'an Shi (prefektur i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar